Kargl ist der Familienname folgender Personen:

 August Kargl (1898–1960), österreichischer Politiker
 Gerald Kargl (* 1953), österreichischer Filmregisseur
 Herbert Kargl (* 1936), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Ludwig Kargl (1846–1875), Schweizer Hochschullehrer
 Martin Kargl (1912–1946), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Kargl (1878–1942), österreichischer Maler
 Walter Kargl (* 1945), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Kargel